|-
| 171101 - || || 13 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171102 - || || 14 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171103 - || || 15 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171104 - || || 9 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171105 - || || 10 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171106 - || || 12 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171107 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171108 - || || 9 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171109 - || || 10 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171110 - || || 10 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171111 - || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171112 Sickafoose || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 171113 - || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171114 - || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171115 - || || 17 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171116 - || 2005 GO || 1 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171117 - || || 1 d'abril de 2005 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 171118 - || || 2 d'abril de 2005 || Piszkéstető || Piszkéstető
|-
| 171119 - || || 1 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171120 - || || 1 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171121 - || || 1 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171122 - || || 2 d'abril de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 171123 - || || 1 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171124 - || || 1 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171125 - || || 1 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171126 - || || 1 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171127 - || || 2 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171128 - || || 3 d'abril de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 171129 - || || 3 d'abril de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 171130 - || || 4 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171131 - || || 1 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171132 - || || 2 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171133 - || || 4 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171134 - || || 4 d'abril de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 171135 - || || 5 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171136 - || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171137 - || || 4 d'abril de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 171138 - || || 5 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171139 - || || 5 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171140 - || || 6 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171141 - || || 6 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171142 - || || 4 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171143 - || || 5 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171144 - || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171145 - || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171146 - || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171147 - || || 2 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171148 - || || 2 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171149 - || || 4 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171150 - || || 4 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171151 - || || 5 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171152 - || || 6 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171153 - || || 10 d'abril de 2005 || RAS || RAS
|-
| 171154 - || || 4 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171155 - || || 5 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171156 - || || 5 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171157 - || || 6 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171158 - || || 10 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171159 - || || 6 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171160 - || || 6 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171161 - || || 10 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171162 - || || 11 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171163 - || || 11 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171164 - || || 6 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171165 - || || 12 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171166 - || || 13 d'abril de 2005 || RAS || A. Lowe
|-
| 171167 - || || 10 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171168 - || || 11 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171169 - || || 12 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171170 - || || 10 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171171 - || || 10 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171172 - || || 12 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171173 - || || 12 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171174 - || || 12 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171175 - || || 12 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171176 - || || 14 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171177 - || || 12 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171178 - || || 15 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171179 - || || 3 d'abril de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 171180 - || 2005 HK || 16 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171181 - || || 16 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171182 - || || 16 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171183 - || || 30 d'abril de 2005 || Haleakala-Faulkes || Faulkes Telescope
|-
| 171184 - || || 3 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171185 - || || 4 de maig de 2005 || Mauna Kea || C. Veillet
|-
| 171186 - || || 4 de maig de 2005 || Mauna Kea || C. Veillet
|-
| 171187 - || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171188 - || || 4 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 171189 - || || 4 de maig de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 171190 - || || 1 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 171191 - || || 1 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 171192 - || || 2 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171193 - || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171194 - || || 3 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 171195 - || || 4 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171196 - || || 4 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 171197 - || || 4 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171198 - || || 4 de maig de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 171199 - || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171200 - || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
|}

1